DS9 bzw. DS 9 steht für:
 DS Automobiles DS 9, französischer Pkw (seit 2020)
 Citroën DS Numéro 9, französisches Konzeptfahrzeug (2012)
 Scania 92 DS9, schwedischer 9-Liter-6-Zylinder-Dieselmotor im Scania Serie 2 (Lkw)
 Star Trek: Deep Space Nine

Abkürzung